Il doppio maschile del torneo di tennis Cincinnati Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John McEnroe e Ferdi Taygan che hanno battuto in finale Bob Lutz e Stan Smith 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Bob Lutz /  Stan Smith (finale)
 John McEnroe /  Ferdi Taygan (campioni)
 Bruce Manson /  Brian Teacher (primo turno)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (semifinali)

 Heinz Günthardt /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Kevin Curren /  Steve Denton (quarti di finale)
 Tim Gullikson /  Bernie Mitton (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1981